Miejscowości w USA:
 Taylorville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
Gminy w USA:
 Taylorville (ang. Taylorville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian